Ewell ist der Familienname folgender Personen:

 Barney Ewell (1918–1996), amerikanischer Leichtathlet und Olympiasieger
 Benjamin Stoddert Ewell (1810–1894), amerikanischer Offizier
 Don Ewell (1916–1983), amerikanischer Stride Pianist und Bandleader des Dixieland Jazz
 Dwight Ewell (* 1968), amerikanischer Schauspieler
 Julian J. Ewell (1915–2009), amerikanischer General
 Kayla Ewell (* 1985), amerikanische Schauspielerin
 Richard Stoddert Ewell (1817–1872), amerikanischer General der Konföderierten
 Tom Ewell (1909–1994), amerikanischer Schauspieler

Orte in England:
 Ewell (Surrey)

in den Vereinigten Staaten:
 Ewell (Alabama), im Dale County
 Ewell (Florida), im Polk County
 Ewell (Kansas), im Sumner County
 Ewell (Maryland), im Somerset County
 Ewell (Texas), im Upshur County
 Ewell (Utah), im Salt Lake County
 Ewell (Virginia), im James City County
 Ewell Hall, Stadtteil von James City, Virginia

Siehe auch:
 Ewel